Mount Gambier (vulkaan), een vulkaan in Zuid-Australië
 Mount Gambier (stad), de daarbij liggende stad
 City of Mount Gambier, de LGA waartoe deze stad behoort